Роскошная жизнь:

 Роскошная жизнь (фильм, 1965) — драма Теда Котчеффа.
 Роскошная жизнь (фильм, 1999) — комедия Грегга Араки.
 Роскошная жизнь (фильм, 2009) — драма Деррика Мартини.